Driftwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Driftwood Township (Indiana)
 Driftwood Township (Kansas)
 Driftwood Township (Alfalfa County, Oklahoma)
 Driftwood Township (Woods County, Oklahoma)